Шарль де Фьё, шевалье де Муи (Charles de Fieux, chevalier de Mouhy, 1702-1784), обычно упоминается просто как «шевалье де Муи» — французский писатель.

Родился в Меце. В 1735 переехал в Париж, чтобы жить литературным трудом. Был знаком с Вольтером, который платил ему за сбор новостей, а также за то, что пользовался иногда именем Муи для своих произведений.

Романы де Муи носят явные следы влияния творчества аббата Прево. В них дана широкая картина парижской и провинциальной жизни первой половины века, за прозрачными псевдонимами легко угадывались известные имена. В XIX веке его называли «самым скучным из романистов XVIII века».

Сочинения 
 «Ламекис» (1735-1737)
 Paris, ou le Mentor à la mode (1735)
 «Удачливая крестьянка, или Мемуары маркизы де Л. В.» (La Paysanne parvenue, 1735—1736) — написан в подражание «Удачливому крестьянину» Мариво, поучительная история крестьянки Жанетты, умной, красивой и скромной, которая благодаря своей добродетели и способности к самопожертвованию обретает счастье
 «Мемуары маркиза де Фьё» (Mémoires du marquis de Fieux, 1735—1736)
 «Посмертные мемуары графа де Д... Б..., написанные незадолго до того, как он предстал перед богом, основанные на познании человеческого тщеславия» (1735—1741)
 «Ламуш, или Приключения г-на Бигана» (La Mouche, ou les aventures et espiègleries facétieuses de Bigand, 1736) — история полицейского шпика г-на Бигана и беглого монаха брата Анжа, судьбы которых часто неожиданно перекрещиваются
 «Жизнь Химены Спинелли, подлинная история» (1737)
 Contes de cour (1740)
 «Железная маска» (Le Masque de fer, 1747)
 Les Délices du sentiment (1753)
 Le Financier (1755)

Примечания

Ссылки 
 The New Oxford Companion to Literature in French

Французские писатели
Писатели Франции